Wightman ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Wightman (* 1963), schottischer Politiker
 Arthur Wightman (1922–2013), US-amerikanischer Physiker
 Brian Wightman (1936–1999), englischer Rugby-Union-Spieler
 Cathryn Wightman (* 1978), australische Synchronschwimmerin
 Hazel Hotchkiss Wightman (1886–1974), US-amerikanische Tennisspielerin
 Jake Wightman (* 1994), britischer Mittelstreckenläufer
 Robert Wightman (* ?), US-amerikanischer Schauspieler
 Wayne Wightman (* 1946), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor

Siehe auch:
 Whiteman